Schimana ist der Familienname von:
 Elisabeth Schimana (* 1958), österreichische Komponistin und Performerin
 Walter Schimana (1898–1948), österreichischer SS-Gruppenführer